Cieki w Polsce
 Pichna – rzeka, dopływ Warty
 Pichna – struga, dopływ Noteci

Przypisy